Первый Чемпионат СССР по международным шашкам среди женщин 1975 года прошёл  1—16 сентября в городе Бендеры, Молдавская ССР по круговой  системе. В нём приняли участие 14 спортсменок, среди которых было несколько 15—16-летних шашисток из Семипалатинска, Нижнего Тагила и Москвы. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение.

Первой чемпионкой страны стала 17-летняя Любовь Травина из Вильнюса. Второе место у 16-летней киевлянки Ольги Беляевой, на третьем месте финишировала чемпионка мира Елена Михайловская. 

Любовь Травина на старте набрала 5,5 из 6 очков, и , несмотря на два поражения, одержав больше всех побед — 9 удержала первое место.

Ссылки 
 Статистика чемпионатов СССР

Женщины 1975
Сентябрь 1975 года
1975 год в шашках
Спорт в Бендерах
Чемпионаты СССР в 1975 году